Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fred McNair e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Dick Crealy e Kim Warwick 7-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Juan Gisbert /  Manuel Orantes (quarti di finale)

 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1976